Koncert har flere betydninger:

Koncert (komposition) – et musikstykke for soloinstrument og orkester. Bruges ofte i sammensætninger der angiver soloinstrumentet: violinkoncert, klaverkoncert etc.
Koncert (begivenhed) – en begivenhed hvor et band eller orkester spiller og optræder for et publikum.

Se også 

 Playback
 Rockkoncert

Musik